Хаслятъяха (устар. Хаслят-Яха) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. Устье реки находится в 65 км по левому берегу реки Вынгапур. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300056223.

Примечания 

Притоки Вынгапура
Реки Пуровского района